toskanisch steht für:
 die italienische Region Toskana betreffend
 das ehemalige Großherzogtum Toskana betreffend
 Toskanische Sprache, Varietäten der italienischen Sprache
 Toskanische Ordnung, eine der fünf klassischen Säulenordnungen
 Toskanische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten der Toskana